Günyüzü (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
Günyüzü (stad), de hoofdplaats van het district